Павел Александрович Шуть ()— передовик советского сельского хозяйства, бригадир колхоза «Маяк коммунизма» Кореновского района Краснодарского края. Ветеран Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился 13 ноября 1923 года в станице Дядьковская ныне Кореновского района Краснодарского края. В 15 лет начал работать в колхозе «Парижской коммуны». Затем поступил в Кропоткинское железнодорожное училище, откуда в 1942 году был призван на фронт.

На фронтах Великой Отечественной войны 
В армию призван 31 мая 1942 года Кропоткинским РВК Краснодарского края. Участник обороны Кавказа, Берлинской и Пражской наступательных операций.

В боях участвовал:
 с 31 мая 1942 по октябрь 1943 года связист 15-го отдельного полка связи 58-й армии
 в 1943 −1945 годах — линейный надсмотрщик старший 2-й линейно-эксплуатационной роты 1017-го отдельного линейно-эксплуатационного батальона связи 1-го Украинского фронта, красноармеец.

После войны 
Демобилизовавшись из Красной армии в звании ефрейтора в 1947 году, вернулся домой и стал налаживать хозяйство. Возглавил бригаду колхоза «Маяк коммунизма» Кореновского района Краснодарского края и проработал 30 лет её бессменным руководителем. Бригада ежегодно получала стабильные высокие урожаи, за что бригадир неоднократно награждался орденами и медалями.

Жил в станице Дядьковская ныне Кореновского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия, Шутю Павлу Александровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат 12-го съезда профсоюза профсоюзов (1982).

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (8.4.1971);
 Орден Ленина (8.4.1971)
 Орден Отечественной войны II степени (11.4.1945)
 Орден Октябрьской Революции (1975)
 Медаль «За боевые заслуги» (14.4.1945)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1964)
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 

 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре
 На могиле установлен надгробный памятник.

См. также 
Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)

Примечания

Литература 
 Хализев Н. В. Книга о нашей войне. — Краснодар, 2012.

Ссылки 
 
 
  Шуть Павел Александрович 

Члены Адыгейского обкома КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты районных советов СССР